Behalve naar het land Peru, kan Peru ook verwijzen naar:
Peru (band); een Nederlandse band
Peru (Illinois); een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Peru (Indiana); een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Peru (Kansas); een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Peru (Maine); een plaats in de Amerikaanse staat Maine
Peru (Massachusetts); een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Peru (Nebraska); een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Peru (New York); een plaats in de Amerikaanse staat New York
Peru (Pennsylvania); een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Peru (Vermont); een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
Peru (West-Virginia); een plaats in de Amerikaanse staat West-Virginia
Peru (Wisconsin); een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Peru (geslacht), een geslacht van krekels

Zie ook:
El Perú; een archeologische Mayalocatie in Guatemala